Клериадюс де Вержи (; 1579 — 27 ноября 1630, Безансон), граф де Шамплит — бургундский государственный деятель.

Биография 

Младший сын Франсуа де Вержи, графа де Шамплита, от второго брака с Рене де Ре.

Барон и сеньор де Водре, Арк, Море, Мантош, Лееффон, Ла-Рошель, и прочее.

В 1590 году был принят в рыцари Святого Георгия.

Начал службу в возрасте 16 лет, собрав в 1595 году полк для обороны Франш-Конте от франко-лотарингского вторжения, затем в течение двух лет успешно командовал в Нидерландах ротой шеволежеров, которую содержал за свой счет.

После смерти старшего брата унаследовал графство Шамплит и другие семейные владения. Эрцгерцог Альбрехт и инфанта Изабелла жалованной грамотой, данной в Брюсселе 7 августа 1602 назначили Клериадюса де Вержи генеральным наместником и губернатором графств Бургундии и Шароле, а также капитаном Безансона.

18 декабря 1608 королевский совет Генриха IV назначил графу де Шамплиту ренту в 300 ливров, которую его предшественники получали от податей в Маконе, и поступавшую из отчислений лионской таможни и пошлин, собиравшихся в Пикардии, Шампани и Бургундии.

В 1615 году был пожалован Филиппом III в рыцари ордена Золотого руна; получил орденскую цепь из рук эрцгерцога 3 августа 1615 в Брюсселе на торжественной церемонии в присутствии всего двора. 6 октября того же года назначен государственным советником Его Католического Величества.

После начала Тридцатилетней войны граф де Шамплит старался сохранить нейтралитет Франш-Конте, а в период обострения франко-испанских отношений, вызванный войной за Мантуанское наследство, отказал Гастону Орлеанскому в праве вербовки наемников в провинции, чтобы не провоцировать гнев французского короля.

По сообщению аббата Бриффо, граф де Шамплит был известен своим благочестием и сделал значительные дарения церкви.

Клериадюс де Вержи был погребен в фамильной капелле Вержи в церкви аббатства Тёле.

«С ним закончился его дом, один из первых и самых блестящих в Бургундии», и представители которого, после смерти последнего из Шалонов, первенствовали в провинции.

Получив известие о кончине графа, Дольский парламент направил советника опечатать дом покойного и обеспечить безопасность его владений, а затем в замок Шамплит был направлен Пьер Брессе, капитан трехсот пехотинцев, принявший его под охрану на время тяжбы из-за наследства дома де Вержи, начавшейся между семьями Понтайе и Кюзанс.

Семья 

Жена (контракт 15.02.1600, замок Осон): Мадлен де Бофремон, дочь Клода де Бофремона, барона де Сенесе, генерального наместника Бургундии, и Мари де Бришанто. Брак бездетный

Не имея потомства, граф де Шамплит пытался сохранить семейное имя, передав его путем субституции внучатому племяннику Клериадюсу де Кюзансу, но тот умер молодым вскоре после него.

Примечания

Литература 

 , p. 40
   
 , pp. 88—89, 92—93
 , pp. 46—48  
 , pp. 357—359 
 , p. 165  
 , p. 1982
 , p. 160

Ссылки 

 
 
 

Офицеры Испании
Персоналии:Бургундия
Дом де Вержи